Mosze Mizrachi (reżyser)
 Mosze Mizrachi (polityk)
 Mosze Mizrachi (koszykarz)